Leyte puede referirse a:
 Leyte, un municipio filipino.
 Leyte del Sur, en el archipiélago bisayo.
 Provincia de Leyte, en Filipinas.
 Isla de Leyte
 Golfo de Leyte, en el archipiélago filipino.
 A la una batalla naval ocurrida en durante la Segunda Guerra Mundial conocida como la Batalla del Golfo de Leyte.